Ананя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Ананян, Ваган (1959—2006) — армянский художник.
 Ананян, Вахтанг Степанович (1905—1980) — армянский писатель, автор приключенческих произведений.
 Ананян, Джемма Гургеновна (род. 1931) — бывший губернатор Тавушского марза.
 Ананян, Левон Захарович (1946—2013) — журналист и переводчик, поэт, публицист.
 Ананян, Юрий Гамлетович (род. 1969) — солист и педагог-репетитор Театра балета Бориса Эйфмана, лауреат премии «Золотой софит» (2002), заслуженный артист России (2001).